Denumirea Progres se poate referi la:
 Progres, concept abstract ce denotă o îmbunătățire generală a stării de fapt;
 Progres, un sat în regiunea Kărdjali, Bulgaria.

Vezi și 
 Progresu (dezambiguizare)